14-й гренадерский Грузинский наследника цесаревича полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии. С 1814 года входил в состав Резервной гренадерской бригады Отдельного Грузинского корпуса (позднее бригада развернута в Кавказскую гренадерскую дивизию).

Старшинство — с 25 июня 1700 года. Полковой праздник — 9 мая (перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца). Дислокация — урочище Белый Ключ Тифлисской губернии.

История 
 1700 год — Ведет старшинство от пехотного Александра Гордона полка, сформированного по указу Петра I 25 июня 1700 года. Полк участвовал в сражении под Нарвой и почти во всех делах в период Великой Северной войны.
 10 марта 1708 года переименован в Астраханский пехотный полк.
 16 февраля 1727 года переименован во 2-й Санкт-Петербургский пехотный полк, и решено выдать формированиям полка новые знамёна. Первая фузелёрная рота получила белое знамя с двуглавым орлом, Святым Георгием Победоносцем и Андреевским крестом на цепи. Остальные роты получили «цветные» красные знамёна с белыми зубчиками и вензелем императрицы (вместо герба Санкт-Петербурга).
 13 апреля 1727 года вновь поименован как — Астраханский пехотный полк
 4 июня 1786 — Из мушкетёрских рот Астраханского и Томского мушкетёрских полков сформирован Кавказский пехотный полк в составе 4-х батальонов (каждый батальон из одной гренадерской и 5-ти мушкетёрских рот).
 3 августа 1795 — Кавказский гренадерский полк
 31 октября 1798 — Гренадерский генерал-лейтенанта графа Моркова полк.
 10 ноября 1798 — Гренадерский генерал-майора Тучкова 2-го полк.
 31 марта 1801 — Кавказский гренадерский полк.
 3 февраля 1811 — Грузинский гренадерский полк.
 21 марта 1834 — Присоединён 1-й батальон Херсонского гренадерского полка.
 6 января 1848 — Гренадерский Его Императорского Высочества Великого князя Константина Николаевича полк.
 19 марта 1857 — Грузинский гренадерский Его Императорского Высочества Великого князя Константина Николаевича полк.
 25 марта 1864 — 14-й гренадерский Грузинский Его Императорского Высочества Великого князя Константина Николаевича полк.
 1 августа 1874 — 4-й батальон отчислен на формирование 161-го пехотного Александропольского полка. Взамен сформирован новый батальон.
 25 марта 1891 — 14-й Гренадерский Грузинский генерала Котляревского, ныне Его Императорского Высочества Великого князя Константина Николаевича полк.
 18 января 1892 — 14-й Гренадерский Грузинский генерала Котляревского полк.
 30 июля 1912 — 14-й Гренадерский Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.

Кавказский полк (ныне Грузинский гренадерский Его Императорского Величества великого князя Константина Николаевича, а тогда гренадерский полк Тучкова), сформированный в 1784 году из частей Астраханского полка, стоявшего на Линии, и Томского, ходившего в Грузию под предводительством Тотлебена, приобрел огромную военную опытность на Линии, где он содержал кордоны между Георгиевском и Екатеринодаром; и славное участие, которое он принимал в поражении Батал-паши на Кубани и в штурме Анапы с Гудовичем, могло служить уже достаточным основанием его боевой славы.

Участвовал в:
 Северной войне 1700—1721 годов
 Персидском походе 1796 года
 В Русско-персидской войне 1826—1828 годов полк отличился под Елизаветполем в сражении с войсками армии Аббас-Мирзы.
 В Русско-турецкой войне 1828—1829 участвовал во взятии Карса, Ахалкалаки и Ахалциха, в сражениях при Каинлы и Харте.
 В Крымской войне 1853—1856, полк вместе с Эриванским полком сыграл выдающуюся роль в сражении у Кюрюк-Дара, закончившемся полным разгромом турецкой армии.
 25 августа 1859 частью сил полк овладел аулом Гуниб, пленив Шамиля.
 В ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 полк отличился в сражениях на Аравартанских и Аладжинских высотах, закончившихся разгромом Восточной турецкой армии.

Знаки отличия 
 Полковое знамя Георгиевское с надписями: «За отличную храбрость при взятии штурмом Турецкой крепости Ахалкалаки с 7-го на 8-е Декабря 1811 г., за отличие в войну 1854 и 1855 гг., за Кавказскую войну и за сражения на Аладжинских высотах 3 Октября 1877 г.» и «1700-1900». С Александровской юбилейной лентой. Высочайшие грамоты от 25.05.1812 г., 25.05.1826 г., 25.06.1850 г., 15.12.1858 г., 19.02.1868 г., 26.11.1878 г. (Выс. пр. от 25.06.1900 г.)
 Георгиевские батальонные знамёна с вензелями Петра I на их скобах.
 Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие». Пожалованы 27.07.1828 г. за храбрость в русско-персидской войне 1826-27 гг.
 Две Георгиевские трубы без надписи. Пожалованы 22.09.1830 г. за отличие в русско-турецкую войну 1828-29 гг. Высочайшая грамота от 11.09.1832 г.
 Серебряная труба без надписи. Пожалована 22.09.1830 г. Херсонскому гренадерскому полку за отличие в русско-турецкую войну 1828-29 гг. Высочайшая грамота от 11.09.1832 г.
 Георгиевский сигнальный рожок с надписью: «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г.». Пожалован 20.07.1865 г. стрелковым ротам полка. Высочайшая грамота от 20.07.1865 г.
 Петлицы на мундиры штаб-, обер-офицеров и нижних чинов. Пожалованы 13.10.1878 г. за отличие в русско-турецкую войну 1877-78 гг. Высочайшая грамота от 26.11.1878 г.

Знаки различия

Офицеры

Шефы полка 
Шефы или почётные командиры:
 03.12.1796—12.03.1798 — генерал от инфантерии граф Гудович, Иван Васильевич
 12.03.1798—10.11.1798 — генерал-лейтенант граф Морков, Ираклий Иванович
 10.11.1798—18.11.1804 — генерал-майор Тучков, Сергей Алексеевич
 18.11.1804—28.11.1804 — генерал-майор Стратон-Потапов, Лев Иванович
 23.12.1804—14.11.1806 — генерал-майор Маматказин, Григорий Варламович
 23.11.1806—16.03.1807 — полковник Потресов, Матвей Григорьевич
 16.03.1807—14.06.1810 — полковник Симанович, Фёдор Филиппович
 14.06.1810—01.09.1814 — полковник (с 18.01.1812 генерал-майор, с 03.12.1812 генерал-лейтенант) Котляревский, Пётр Степанович
 09.09.1827—18.01.1892 — Великий князь Константин Николаевич
 30.07.1912—04.03.1917 — Его Императорское Высочество наследник цесаревич Алексей Николаевич

Командиры полка 
 11.01.1797—01.02.1798 — полковник Олсуфьев, Василий Дмитриевич
 16.08.1798—06.11.1798 — полковник Титов, Николай Фёдорович
 24.06.1800—22.04.1804 — подполковник Симанович, Фёдор Филиппович
 22.04.1804—19.06.1805 — полковник Козловский, Платон Тимофеевич
 19.06.1805—16.03.1807 — полковник Симанович, Фёдор Филиппович
 13.09.1807—31.05.1812 — майор (с 30.08.1811 подполковник) Ушаков, Фёдор Иванович
 09.03.1813—25.08.1818 — майор (с 29.08.1813 подполковник, с 30.08.1816 полковник) Дьячков, Илларион Артемьевич
 09.10.1818—20.04.1823 — полковник Ермолов, Пётр Николаевич (в 1821 г. полком некоторое время командовал князь Абхазов, Иван Николаевич)
 20.04.1823—08.10.1823 — полковник Копылов
 08.10.1823—06.04.1830 — подполковник (с 12.01.1828 полковник) граф Симонич, Иван Осипович
 03.12.1835—30.08.1840 — полковник (с 14.04.1840 генерал-майор) Опперман, Александр Карлович
 30.08.1840—13.09.1841 — полковник Челяев, Борис Гаврилович
13.09.1841—11.08.1842 — полковник (с 11.08.1842 генерал-майор) Курасовский, Александр Иванович
 11.08.1842—12.03.1846 — флигель-адъютант полковник Копьев, Юрий Алексеевич
 18.03.1846—08.04.1851 — полковник (с 08.08.1849 генерал-майор) Дебу, Александр Осипович
 08.04.1851—08.12.1853 — полковник (с 01.10.1852 генерал-майор) князь Орбелиани, Илья Дмитриевич (Илико Джамбакурианович)
 01.01.1854—06.03.1856 — полковник князь Тархан-Моуравов, Константин Давыдович
06.03.1856—08.09.1859 — полковник князь Тархан-Моуравов, Иосиф Давыдович
 xx.xx.1859—09.06.1861 — флигель-адъютант полковник (с 28.01.1860 генерал-майор Свиты Е. И. В.) Сумароков-Эльстон, Феликс Николаевич
 09.06.1861—10.12.1865 — полковник (с 20.06.1864 генерал-майор) Свечин, Александр Алексеевич
 10.12.1865—16.04.1872 — полковник (с 21.09.1871 флигель-адъютант) князь Голицын, Григорий Сергеевич
 22.06.1872—10.09.1877 — полковник Рыдзевский, Георгий Николаевич (Георгий-Эдуард-Андрей)
 10.09.1877—xx.01.1879 — полковник Романович, Фёдор Львович
 29.01.1879—19.08.1890 — полковник князь Барятинский, Александр Анатольевич
 27.08.1890—14.03.1896 — полковник (с 14.11.1894 генерал-майор) князь Кильдишев, Павел Андреевич
 01.01.1896—25.01.1898 — полковник Лисовский, Валериан Яковлевич
 27.01.1898—29.10.1899 — полковник Гедлунд, Виктор Александрович
 30.10.1899—26.11.1901 — полковник Суликовский Михаил-Сигизмунд Феликсович
 31.12.1901—19.10.1907 — полковник Черков, Павел Платонович
 01.11.1907—25.11.1908 — полковник Третьяков, Александр Львович
 25.11.1908—03.05.1914 — полковник Ранцев, Василий Владимирович
 03.05.1914—13.05.1915 — полковник (с 31.12.1914 генерал-майор) Кальницкий, Михаил Николаевич
 19.05.1915—29.04.1917 — полковник Вишняков Георгий Евгеньевич
 17.05.1917—02.09.1917 — полковник Кучевский Адольф Карлович
 02.09.1917—30.11.1917 — полковник Канчели Иван Соломонович

Известные люди, служившие в полку 
 Болховитинов, Леонид Митрофанович — Генерального штаба генерал-лейтенант
 Великий князь Георгий Михайлович
 Князь Джамбакуриан-Орбелиани, Григорий Дмитриевич — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного Совета, Тифлисский генерал-губернатор, герой Кавказа.
 Куткашенский, Исмаил-бек — генерал-майор.
 Томилов, Пётр Андреевич — Генерального штаба генерал-лейтенант, помощник главноначальствующего войсками Северного Кавказа генерала Эрдели.
 князь Чавчавадзе, Александр Герсеванович — генерал-лейтенант.
 князь Чавчавадзе, Ясон Иванович — генерал, участник Кавказских походов и Крымской войны.

Примечания

Литература 
 
 Махлаюк Н. П. Боевая жизнь 14-го гренадерского Грузинского… полка в Турецкую войну 1877—1878 гг. Тифлис, 1898. [2], IV, 246 с; 3 л. карт.

Ссылки 
 Русская императорская армия
 Подмазо А. А. Шефы и командиры в 1797—1856 годах / Командный состав российской регулярной армии (1796-1855).
 Колонный марш 14 Грузинского полка
 Обмундирование 1910 г.
 Первый батальон 14-го гренадерского Грузинского его императорского высочества наследника цесаревича великого князя Алексея Николаевича полк идёт в атаку под шрапнельным огнём (Фото).
 Фельдфебель Грузинского гренадёрского полка Отдельного Кавказского корпуса, 1850 г. (Миниатюра)
 Историческая справка по 14-му гренадерскому Грузинскому полку // Антология форменной одежды частей Российской армии.

Гренадерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1700 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году